Název Račí má více sídel:
 Račí (Horní Vltavice), část obce Horní Vltavice v okrese Prachatice
 Račí (Volyně), část města Volyně v okrese Strakonice